Византия, несомненно, занимает важное место в истории садоводства. Город, впоследствии ставший Стамбулом, был столицей Восточной Римской империи в течение тысячи лет после падения Западной Римской империи. Однако византийские сады были в значительной степени разрушены турками во время их кампании XV века.

Византийские сады были в основном основаны на римских принципах, подчёркивая типичные для мозаики классические принципы, такие как урегулирование бассейнов в массивах, создание небольших зданий, таких как фонтаны и алтари, которые со временем становились всё сложнее и богаче. Однако византийские сады выработали свой уникальный стиль, вдохновлённый восточными и особенно исламскими садами (Ближний Восток и Северная Африка). Мавританские влияния также несколько ощущаются, особенно в оформлении фонтанов, но мы также обнаруживаем, что заметное влияние оказали и персидские сады, подчеркнув их общую черту с византийской культурой — использование контрастных цветов.

О византийских садах почти ничего не известно, и в истории о них очень мало упоминается, а книг того времени сегодня не существует. Византийцы, как и их греко-римские предшественники, придавали большое значение эстетике, но на протяжении всей греко-римской истории сад никогда не занимал престижного места в их культурах, в отличие от культур Востока — греко-римские сады уходят своими корнями в практическое выращивание садовых культур, таких как оливковое дерево.

См. также 
 История садоводства
 Сады в Древнем Риме
 Персидские сады
 Хенералифе
 Испанский сад

Ссылки 
 Мария-Луиза Геттен — История византийских садов Архивировано 25 октября 2007 г.
 Византийская садоводческая культура Архивировано 12 января 2008 г.
 Частные сады в византийском Константинополе

Культура Византии
Садоводство
Страницы с непроверенными переводами